Klemola ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold R. Klemola (1931–2019), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch:
 (1723) Klemola